Der Nersessian ist der Familienname von

 Nerses Der Nersessian (1920–2006), armenisch-katholischer Erzbischof 
 Sirarpie Der Nersessian (1896–1986), armenisch-US-amerikanische Kunsthistorikerin